Halmstad is een gemeente in het zuidwesten van Zweden in de provincie Hallands län. De gemeente beslaat een oppervlakte van iets meer dan 1000 km². Het aantal inwoners bedroeg in 2007 ruim 89.727.

Plaatsen